Юрий Николаевич Рыков (16 февраля 1970, Семипалатинск, Казахская ССР) — советский, казахстанский, российский футболист, защитник, полузащитник; тренер. Мастер спорта Казахстана (1996).

Родился в Семипалатинске, куда были репрессированы бабушка и дедушка. Отец был капитаном команды завода, сборных города и области по волейболу. С шести лет Рыков стал заниматься в футбольной секции, у тренера Виталия Шевелёва тренировался в течение десяти лет.

С 1987 года стал играть в команде второй лиги «Спартак» Семипалатинск. В 1989 году был призван в армию и отправлен в СКА Алма-Ата. В товарищеском матче с «Кайратом» был замечен главным тренером Станиславом Каминским и в декабре перешёл в клуб.

1992 год начал в клубе чемпионат Казахстана «Фосфор» Джамбул, через полгода перешёл в «Жигер» Чимкент к Каминскому. Следующие два сезона провёл в другом клубе Каминского — российском «Динамо» Барнаул. 1995 год отыграл в «Чкаловеце» Новосибирск. В 1996 году вернулся в Казахстан, в клуб «Мунайши» Актау, где был тренером Курбан Бердыев, с которым Рыков ранее работал в «Кайрате». Играл и забил гол в финале Кубка Казахстана 1996/97, впоследствии аннулированном.

В 1997 году получил предложение от «Динамо» Ставрополь, которое тренировал Борис Стукалов, ранее работавший в «Кайрате». Но в начале играл за «Магнитку» Магнитогорск во второй лиге, затем перешёл в «Торпедо-ЗИЛ» Москва, с которым за два года вышел из третьей лиги в первый дивизион, но в 1999 году провёл только один матч в Кубке России. В 2000 году перешёл в иркутскую «Звезду», где получил перелом голеностопа. В том же году оказался в клубе КФК «Витязь» Подольск, за который в 2001—2002 году во втором дивизионе провёл 54 матча. Профессиональную карьеру завершил в 2003 году в клубе «Локомотив-НН». В 2004—2005 годах играл в любительской команде «Троицк-2001».

Окончил Сибирскую государственную академию ФК и спорта (1991).

Три года работал тренером в ДЮСШ-80 Бибирево, полгода в «Нике». В 2007 году начал работать в СДЮСШОР «Москва» имени Валерия Воронина с командой 2000 года рождения, с которой отработал 11 лет. Обладатель Кубка Москвы (2014, 2017).

С 2017 года — тренер команд 2010 и 2003 годов рождения.

Личная жизнь 
Жена Виктория, с которой знаком с 12 лет. Поженились в 1989 году. Дочери Юлия (1990 г. р.), Дарья (1999 г. р.).

Примечания

Ссылки 
 ЮРИЙ РЫКОВ: МЕЧТАЛ ИГРАТЬ В «СПАРТАКЕ», А ПОПАЛ В «ТОРПЕДО». И ЭТОТ КЛУБ СТАЛ МОИМ РОДНЫМ ДОМОМ, 19.02.2018
 

Футболисты СССР
Футболисты Казахстана
Футболисты России
Игроки ФК «Спартак» Семей
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Жигер»
Игроки ФК «Динамо» Барнаул
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Металлург-Магнитогорск»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Звезда» Иркутск
Игроки ФК «Витязь» Подольск
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Футбольные тренеры России